Тюо может означать:
 Тюо — специальный район Токио.
 Тюо — город в префектуре Яманаси.
 Тюо —  район города Ниигата префектуры Ниигата в Японии.
 Тюо — район в городе Саппоро.
 Тюо — район города Тиба префектуры Тиба в Японии.

 Линия Тюо - железнодорожная линия в Токио
 Тюо-синкансэн - планируемая первая линия магнитнолевитационной железной дороги в Японии.